Paulinerkirche heißen 
 Klosterkirchen des Ordens des hl. Paulus von Theben, siehe Pauliner
 mehrere Kirchen, insbesondere ehemalige Klosterkirchen der Dominikaner mit dem Patrozinium des Apostels Paulus, siehe Paulskirche #Paulinerkirchen

Siehe auch
 Paulistenkirche